Фредерик Кеньон:
 Кеньон, Фредерик Джордж (1863—1952) — президент Британской академии (1917—1921).
 Кеньон, Фредерик Кортленд (1867—1941) — американский зоолог и анатом.